Amstel Gold Race 1980 var den 15. udgave af cykelløbet Amstel Gold Race og blev arrangeret 5. april 1980. Løbet blev vundet af Jan Raas, efterfulgt af Alfons De Wolf og Sean Kelly.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980